Relevancia y relevante pueden referirse a:

 Relevancia (Derecho)

 Relevancia lógica
 Relevancia (orografía)